S35 steht für:
 Super 35, ein Bildformat für Filmproduktionen, meist Kinokameras (siehe auch Super 16)
 Brucker Schnellstraße S35 in Österreich
 ein Mobiltelefon von Siemens Mobile

Abkürzung